Эта статья содержит информацию о квалификационных раундах Лиги Европы УЕФА 2010/11.

При жеребьёвке каждого из раундов участвующие команды делились на 2 корзины («сеяные» и «несеяные») в соответствии с их коэффициентами на конец сезона 2009/10.

Первый квалификационный раунд 
Жеребьёвка прошла 21 июня 2010 года.

Первые матчи прошли 1 июля, ответные — 8 июля 2010 года.

|}

Второй квалификационный раунд 
Жеребьёвка второго раунда прошла одновременно с жеребьёвкой первого раунда 21 июня 2010 года.

Первые матчи прошли 15 июля, ответные — 22 июля 2010 года.

|}

 Переигровка:*

* Встреча «Сан-Жулиа» — «МюПа-47» 22 июля была прервана на 80-й минуте при счёте 0:1 из-за тяжёлых погодных условий. Матч был переигран 23 июля.
** Клубам «Атырау» и «Баку» засчитаны технические поражения со счётом 0:3 за участие в матчах в их составах дисквалифицированных футболистов.

Третий квалификационный раунд 
Жеребьёвка третьего раунда прошла 16 июля 2010 года до ответных матчей второго раунда..

Первые матчи прошли 27 и 29 июля, ответные — 3 и 5 августа 2010 года.

|}

Четвёртый квалификационный раунд 
Жеребьёвка прошла 6 августа 2010 года.

Первые матчи прошли 17 и 19 августа, ответные — 24 и 26 августа 2010 года.

|}

* Встреча АЕК — «Данди Юнайтед» должна была пройти на Олимпийском стадионе Афин, но в связи с неудовлетворительным качеством газона было решено перенести матч на стадион «Неа Смирни», домашнюю арену «Паниониоса». Однако фанаты «Паниониоса», заклятые враги фанатов АЕКа, не позволили провести матч на этой арене. В итоге УЕФА принял решение провести матч в Пирее и не допускать фанатов АЕКа на матч.

Примечания 

Квалификация